К'єті — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 К'єті — провінція в Італії, у регіоні Абруццо.